Рёлер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рёлер, Оскар (род. 1959) — немецкий кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Рёлер, Томас (род. 1991) — немецкий метатель копья, олимпийский чемпион 2016 года.